Ahmed Bouden (né en 1938), footballeur international algérien ;
 Bouabid Bouden (né en 1982), footballeur marocain ;
 Chiheb Bouden (né en 1961), universitaire et homme politique tunisien ;
 Lahmadi Bouden (né en 1938), footballeur algérien ;
 Moncef Bouden, homme politique tunisien ;
 Najla Bouden (née en 1958), ingénieure, universitaire et femme politique tunisienne, chef du gouvernement depuis le 11 octobre 2021.